Veerman ist der Familienname folgender Personen:

 Cees Veerman (* 1949), niederländischer Politiker
 Cornélio Veerman (1908–1994), niederländischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof
 Hans Veerman (1933–2014), niederländischer Schauspieler
 Henk Veerman (* 1991), niederländischer Fußballspieler
 Joey Veerman (* 1998), niederländischer Fußballspieler
 Pepijn Veerman (* 1992), niederländischer Fußballspieler
 Piet Veerman (* 1943), niederländischer Musiker